Оніхіурус (Onychiurus) — рід колембол з родини оніхіурид (Onychiuridae).

Види 
Список видів згідно з Checklist of the Collembola of the World :
 Onychiurus ambulans (Linnæus, 1758)
 Onychiurus ambulans Stach, 1934
 Onychiurus arans Gisin, 1952
 Onychiurus ariegicus Deharveng, 1978
 Onychiurus bhattii Yosii, 1963
 Onychiurus boldorii Denis, 1937
 Onychiurus circulans Gisin, 1952
 Onychiurus circulans Gisin, 1958
 Onychiurus confugiens da Gama, 1962
 Onychiurus darii Pomorski, 1998
 Onychiurus decemsetosus Yosii, 1966
 Onychiurus dissimulans Gisin, 1952
 Onychiurus fimetarius Caroli, 1914
 Onychiurus fraterculi Babenko & Fjellberg, 2016
 Onychiurus furcisetosus Pomorski, Furgol & Christiansen, 2009
 Onychiurus gevorum Arbea, 2012
 Onychiurus heilongjiangensis Sun & Wu, 2014
 Onychiurus insinuans Gisin, 1952
 Onychiurus jaceki Kaprus, 2009
 Onychiurus longipes von Olfers, 1907
 Onychiurus movilae Gruia, 1989
 Onychiurus nathanieli Pomorski, Furgol & Christiansen, 2009
 Onychiurus obsiones Cassagnau, 1963
 Onychiurus orienteuropeus Kaprus, 2009
 Onychiurus ortus Denis, 1935
 Onychiurus paolettii Dallai, 1975
 Onychiurus penetrans Gisin, 1952
 Onychiurus pipistrellae Soto-Adames & Taylor, 2013
 Onychiurus rectospinatus Stach, 1922
 Onychiurus reluctoides Pomorski, Furgol & Christiansen, 2009
 Onychiurus reluctus Christiansen, 1961
 Onychiurus sarmaticus Kaprus, 2009
 Onychiurus steinmanni Pomorski, Furgol & Christiansen, 2009
 Onychiurus stillicidii (Schiödte, 1849)
 Onychiurus subambulans Denis, 1935
 Onychiurus subcirculans Gisin, 1962
 Onychiurus sublegans Gisin, 1960
 Onychiurus szeptyckii Smolis & Skarzynski, 2009
 Onychiurus vtorovi Martynova, 1976
 Onychiurus wilchi Wray, 1950
 Onychiurus willemi (Börner, 1901)

Примітки

Посилання 

Колемболи
Роди комах